Il doppio  del Guzzini Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Frederik Nielsen e Joseph Sirianni erano i detentori del titolo.

Jamie Delgado e Lovro Zovko hanno battuto in finale 7–6(6), 6–1 Charles-Antoine Brézac e Vincent Stouff.

Teste di serie 

 Jamie Delgado /  Lovro Zovko (campioni)
 Martin Emmrich /  Andreas Siljeström (semifinali)

 Olivier Charroin /  Alexandre Renard (quarti di finale) 
 João Sousa /  Leonardo Tavares (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Guzzini Challenger 2010